El término Mano de hierro puede referirse a:

 Una expresión coloquial que indica dureza extrema en la actuación de una persona. Otra expresión similar es puños de acero;
 Nombre común en español de Limonium sinuatum.